Житен — топоним в Болгарии:
 Житен — село, Добричская область;
 Житен — село, городская область София.